Cette page présente le bilan saison par saison du Toulouse Football Club.

Notes et références 

Toulouse FC
Toulouse